AFI's 100 anys... 100 herois i dolents (AFI's 100 Years... 100 Heroes and Villains) 
és la classificació dels més grans herois i dolents del cinema estatunidenc.

Aquesta llista ha estat concebuda el juny de 2003 per l'American Film Institute, però ha estat modificada després: destaca, per exemple, l'aparició de Heath Ledger en la 45a posició de la llista dels millors dolents per la seva interpretació del Joker a Batman, pel·lícula estrenada el 2008.

Vegeu també 
 American Film Institute
 Top 100 de l'American Film Institute

Enllaços externs 
 100 years... 100 heroes & villains a AFI 
 El lloc de l'American Film Institute

Personatges de cinema
Llistes de personatges de ficció